Го́рдон — имя или фамилия шотландского происхождения. Изначально свойственна для местных клановых общин (см. клан Гордон).

Гордо́н — еврейская фамилия, связанная происхождением с городом Гродно.

  — мужское имя.
 Гордоны — шотландский клан и дворянский род.

По данным 2014 года, фамилия Гордон занимала 1369-е место по распространённости в мире: её носили 397 844 человека.Распространённость фамилии по странам и территориям<ref>Gordon Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Персоналии 

 А 
 
 Гордон, Абрам Осипович (Ошерович, 1838—1925) — русский юрист.
 Гордон, Августа (в первом браке Ке́ннеди-Э́рскин, в девичестве Фицкла́ренс; 1803—1865) — британская аристократка.
  (1906—1967) — канадский игрок в бридж, победитель Североамериканского чемпионата в роквеллских смешанных парах (1963), серебряная медалистка Международной олимпиады по бриджу (1964).
 
  (1906—1966) — панамский пловец, участник Олимпийских игр (1928).
  (род. 1966) — израильский баскетболист, обладатель Кубка Израиля в составе клуба «Хапоэль» (1996, 1997).
 
  (род. 1947) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Диего Чарджерс».
 
 
  (род. 1976) — австралийский гребец, серебряный медалист Олимпийских игр в восьмёрках с рулевым (2000).
  (1919—2009) — филиппинский политик, мэр Олонгапо (1968—1972).
 Гордон, Анибаль (1930—1987) — деятель аргентинских спецслужб, гангстер и ультраправый террорист.
  (1853—1931) — американский общественный деятель, президент Женского христианского союза трезвости (1914—1925).
  (1855—1931) — американский юрист и писатель.

 Б 
 Гордон, Барри (род. 1948) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1949) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1985—2011).
 
 
 
  — американский продюсер компьютерных игр, лауреат премии D.I.C.E. за общий вклад в индустрию (2010).
  (1935—1990) — игрок в американский футбол, чемпион Американской футбольной лиги в составе клуба «Хьюстон Ойлерз» (1960).
 Гордон, Бойд (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Гордон, Борис Моисеевич (1896—1937) — резидент иностранного отдела ГУГБ НКВД в Берлине, старший майор государственной безопасности.
  (род. 1946) — американский телережиссёр, лауреат премии Гильдии режиссёров Америки за комедийный сериал (2002).
 Гордон, Бриджетт (род. 1967) — американская баскетболистка и тренер.
  (род. 1946) — американский предприниматель, президент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (2005—2007).

 В 
 Гордон, Вакси (наст. имя — Ирвинг Уэкслер; 1888—1952) — американский гангстер.
 Гордон, Вальтер (1893—1939) — немецкий физик-теоретик.
 

 Г 
 Гордон, Гавриил Осипович (1885—1942) — российский и советский педагог, редактор.
 
  (род. 1971) — австралийский детский писатель и иллюстратор, лауреат премии «Детская книга года» за информационное произведение (2005).
 
 Гордон, Генрик (ум. ок. 1674/1675) — шотландский и польский дворянин.
  (род. 1957) — британский предприниматель, миллиардер, председатель алкогольной компании «Уильям Грант и сыновья» (с 2012).
 Гордон, Говард (род. 1961) — американский сценарист и телепродюсер.
  (1900—1954) — канадский хоккеист, олимпийский чемпион (1928).
  — американский правовед, обвинитель Международного трибунала по Руанде по делу о подстрекательстве к геноциду через средства массовой информации.
 

 Д 
 
  (1883—1972) — британский аристократ, военный, президент Института инженеров-механиков (1947).
 Гордон Дарси Лило (род. 1965) — государственный и политический деятель Соломоновых Островов.
 Гордон, Декстер (1923—1990) — американский джазовый саксофонист.
  — американский теле- и кинорежиссёр, лауреат премии Гильдии режиссёров Америки за телепередачу в жанре музыкального попурри (2000).
  (род. 1991) — американский баскетболист, игрок кипрского дивизиона А в составе клуба «Аполлон».
  (род. 2001) — яхтсменка из Антигуа и Барбуды, участница Олимпийских игр (2020).
  (род. 1984) — американский баскетболист, обладатель Кубка Турции в составе клуба «Олимпиакос» (2011).
 Гордон, Джамонт (род. 1987) — американский баскетболист, чемпион Турции (2013).
  — американский рэпер и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства Сан-Франциско и Музея американского искусства Уитни.
  (род. 1993) — американский баскетболист, обладатель Кубка Британской баскетбольной лиги в составе клуба «Ньюкасл Иглз» (2021).
 Гордон, Джей (род. 1967) — американский музыкант и продюсер, вокалист синт-рок-группы Orgy.
  (род. 1993) — австралийский регбист, полуфиналист турнира «Супер Регби» в составе клуба «Уаратаз» (2018).
  (род. 1944) — американская писательница, лауреат Национальной книжной премии за художественное произведение (2010).
 
  (род. 1929) — британский юрист и педагог, член Эдинбургского королевского общества (с 2002).
  (род. 1987) — канадский крикетчик, участник турнира «Супер50» в составе сборной Америк (2015—2016).
 
 Гордон, Джехью (род. 1991) — легкоатлет из Тринидада и Тобаго (бег на дистанции 400 метров с барьерами).
 
  (1888—1954) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Рейнджерс» (1909).
 Гордон, Джоди (род. 1985) — австралийская актриса и фотомодель.
 Гордон, Джозеф:
  (1915—1978) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в составе клубов «Нью-Йорк Янкис» (1938, 1939, 1941, 1943) и «Кливленд Индианс» (1948).
  (1856—1929) — австралийский военный деятель, начальник армии (1912—1914).
 
 
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
 
 Гордон, Ди (род. 1988) — американский бейсболист.
  (род. 1944) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Чикаго Беарз» и «Сан-Диего Чарджерс».
 
 Гордон, Дина Семёновна (1922—2021) — советский и российский морфолог, жена М. Б. Гордона.
 Гордон, Дмитрий Ильич (род. 1967) — украинский журналист и телеведущий, писатель, певец.
 
 Гордон, Дрю (род. 1990) — американский баскетболист.
 
  (род. 1969) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Атланта Фэлконс», «Сан-Диего Чарджерс» и «Нью-Йорк Джетс».
 
  (род. 1967) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии и Кубка Шотландской лиги в составе клуба «Рейнджерс» (1992).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист чемпионата Ирландии в составе команды графства Даун (2010).
 
  (род. 1970) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Денвер Бронкос» (1998, 1999).

 Е 
 Гордон, Евгений Борисович (1940—2019) — советский и российский учёный, специалист в области химической физики.
 Гордон, Екатерина Викторовна (род. 1980) — российская теле- и радиоведущая.
 Гордон, Елена Борисовна (1909—1988) — французская журналистка, основатель журнала Elle.

 Ж 
 Гордон, Жак (1899—1948) — американский скрипач.

 З 
 Гордон, Закари (род. 1998) — американский актёр кино и телевидения.
 Гордон, Зигги (род. 1993) — британский футболист, игрок чемпионата Австралии.

 И 
 Гордон, Ив (род. 1960) — американская актриса и певица.
 
  (1915—1996) — американский автор песен, лауреат премии «Грэмми» за песню года (1995).
 Гордон, Иэн:
  (род. 1948) — канадский гребец, бронзовый медалист Панамериканских игр в четвёрках без рулевого (1971, 1975).
  (род. 1950) — канадский спринтер, участник Олимпийских игр (1972).
  (род. 1975) — канадский и немецкий хоккеист и тренер, чемпион Германии в составе клуба «Франкфурт Лайонс» (2004).

 Й 
  (род. 1987) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги.

 К 
 Гордон, Кайде (род. 2004) — английский футболист.
 Гордон, Кайова (род. 1990) — американский актёр.
  (род. 1916) — британская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов за особые заслуги (1979).
 Гордон, Кевин:
  (род. 1964) — американский музыкант.
  (род. 1989) — филиппинский и австралийский игрок в регбилиг, финалист Национальной регбийной лиги Австралии (2009).
  (род. 1982) — австралийская писательница, лауреат премии «Детская книга года».
 Гордон, Кейтер — американский телесценарист.
  (род. 1930) — тринидадский журналист, предприниматель и политик, министр туризма (1986), министр промышленности и предпринимательства (1986—1987), президент Вест-Индского совета по крикету (2005—2007).
  (1916—1976) — американский экономист, директор Бюро по бюджету (1962—1965).
 Гордон, Ким (род. 1953) — американская вокалистка, бас-гитаристка рок-группы Sonic Youth.
  (род. 1997) — британская крикетчица, финалистка международного турнира по крикету Twenty20 (2018).
 Гордон, Кит (род. 1961) — американский актёр, кинорежиссёр и продюсер.
 Гордон, Китти (1878—1974; наст. имя Констанс Минни Блейдс) — англо-американская актриса.
 Гордон, Клер (1941—2015) — британская актриса.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба «Сан-Диего Чарджерс».
  (1917—1983) — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии в полусреднем весе (1949—1951).
  (1907—1960) — британский прыгун в высоту, серебряный медалист Игр Британской империи (1930).
 Гордон, Константин Васильевич (1910—1962) — советский звукооператор.
  (род. 1941) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
 Гордон, Космо:
 Гордон, Космо Джордж, 3-й герцог Гордон (1720—1752) — шотландский аристократ.
  (1736—1800) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1774—1777).
 Гордон, Крейг (род. 1982) — шотландский футболист.
 Гордон, Крисанн (род. 1994) — ямайская бегунья (400 метров).
 Гордон, Кристофер:
  (род. 1956) — австралийский композитор и политик, лауреат премий Австралазийской правовой ассоциации.
  (род. 1986) — американский игрок в сквош, чемпион США (2013).
  (1895—1981) — американская писательница и критик.
  (род. 1950) — американский математик, лауреат премии Шовене Математической ассоциации Америки (2001).
  (род. 1967) — канадская конькобежка, участница Олимпийских игр (1988).
 Гордон, Кэтрин (ок. 1474—1537) — шотландская аристократка, жена йоркистского претендента на английский трон Перкина Уорбека.

 Л 
 Гордон, Лайам:
  (род. 1996) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландской лиги и Кубка Шотландии в составе клуба «Сент-Джонстон» (2021).
  (род. 1999) — гайанский футболист, игрок национальной сборной.
 Гордон, Лалонде (род. 1988) — легкоатлет из Тринидада и Тобаго (бег на 400 метров).
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (род. 1962) — американский баскетболист, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс».
 Гордон, Ларри:
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (род. 1987) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Феникс Хаген».
 
 Гордон, Лео (1922—2000) — американский актёр кино и телевидения, сценарист.
  (род. 1974) — ямайский бегун, серебряный медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в эстафете 4×100 м (1998).
  — американский историк, лауреат Уотамаллской премии Американской исторической ассоциации за книгу об Индии (1974).
 Гордон, Леонид Абрамович (1930—2001) — советский и российский социолог и политолог.
 Гордон, Леонид (род. 1962) — израильский хоккеист.
 Гордон, Линда (род. 1940) — американский историк и феминистка.
  (род. 1941) — британский литературовед-биографист, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка за биографию (1984).
  (1892—1940) — канадский военный лётчик, директор Канадских ВВС (1922—1924).
  (1913—2009) — американский экономист, педагог и дипломат, посол США в Бразилии (1961—1966), президент Университета Джонса Хопкинса (1967—1971).
  (1922—2018 — супруга основателя нью-йоркского джаз-клуба Village Vanguard, мемуаристка; удостоена звания «Мастер джаза» от Национального фонда поддержки искусств (2013).
 Гордон, Лоуренс (род. 1936) — американский кинопродюсер.
  (1908—1976) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (1936).
 Гордон, Льюис:
 Гордон, Льюис, 3-й маркиз Хантли (ок. 1626—1653) — шотландский барон из рода Гордонов.
  (1747—1824) — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1815).
 Гордон, Люси:
  (наст. имя — Кристина Спаркс Фиоротто) — британская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов романов Америки за современный традиционный роман (1992, 1998).
 Гордон, Люси (1980—2009) — британская актриса и фотомодель.

 М 
 
  — канадский экономист, член Королевского общества Канады (с 1993).
 Гордон, Мак (1904—1959) — американский авторов-лирицист, создававший песенные тексты для кинофильмов.
 Гордон, Макс (1903—1989) — американский джазовый продюсер, основатель джаз-клуба Village Vanguard в Нью-Йорке.
 Гордон, Марина (1917—2013) — советско-американская эстрадная певица.
 Гордон, Мария (1864—1939) — шотландский и британский геолог.
 Гордон, Марк:
 Гордон, Марк Захарович (1911—1997) — советский и российский поэт, переводчик.
  (1935—2010) — американский музыкальный продюсер, лауреат премии «Грэмми» за запись года (1968).
 Гордон, Марк (род. 1956) — американский продюсер телевидения и кино.
 Гордон, Марк (род. 1957) — американский политик, губернатор штата Вайоминг (с 2019).
  — американский игрок в бридж, победитель Командного чемпионата мира (2013).
  — южноафриканский бейсболист, участник Мировой классики бейсбола 2009.
 Гордон, Меер Борисович (1917—1989) — советский учёный.
  — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сан-Диего (Лос-Анджелес) Чарджерс» и «Денвер Бронкос».
  — новозеландский футболист, обладатель Чатемского кубка в составе клуба «Уэстерн» (1945).
 Гордон, Мик (род. 1985) — австралийский композитор и саунд-дизайнер.
  (1923—2016) — британский политик, член Палаты общин (1987—1997).
 
 Гордон, Михель (1823—1890) — еврейский поэт.
  — австралийская юристка, судья Верховного суда Австралии (с 2015).
  (1932—2019) — канадский бобслеист, участник Олимпийских игр (1964).
  — новозеландский спортивный стрелок, чемпион Игр Британского содружества по стрельбе из крупнокалиберной винтовки (1974).
  (род. 1949) — американская писательница, лауреат премии О. Генри (1997).
 Гордон, Мэрианн (род. 1946) — американская актриса.
  (род. 1969) — канадский телеактёр, номинант на премию «Джемини» / Канадскую кинематографическую премию за роль второго плана в драматической телепрограмме (2003, 2011, 2013).

 Н 
 Гордон, Нава (более известна под фамилией Старр; род. 1949) — канадская шахматистка.
  (род. 1964) — американская поэтесса в жанре фларф.
  (род. 1976) — британский драматург, лауреат премий Кружка критиков и газеты Evening Standard самому перспективному драматургу (2018).
  (род. 1995) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Миннесота Твинс».
  (1918—2010) — британский педиатр-невролог, член Королевской коллегии врачей (с 1971), обладатель Медали Джеймса Спенса Королевской коллегии педиатров и детского здоровья (1985).
  (род. 1991) — ямайский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (род. 1976) — новозеландская бадминтонистка, чемпионка Океании в парах (2004, 2006).
 Гордон, Нина (род. 1967) — американская певица, автор песен, композитор и актриса.
 Гордон, Ноа:
 Гордон, Ной (1926—2021) — американский писатель.
  (род. 1975) — американский поэт и публицист.
 Гордон, Нэйтат:
  (1916—2008) — американский военный лётчик, юрист и политик, вице-губернатор штата Арканзас (1947—1967).
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Ричмонд».

 О 
 Гордон, Оуэйн (род. 1991) — ямайский футболист.

 П 
  (род. 1955) — бермудский политик, премьер-министр Бермуд (1997—1998).
 
  (род. 1973) — канадская прыгунья в воду, серебряная медалистка Панамериканских игр (1991) и Игр Содружества (1994).
  (1870—1946) — американский юрист, федеральный прокурор по округу Колумбия (1921—1928).
 Гордон, Питер:
  (1882—1975) — канадский яхтсмен, серебряный медалист Олимпийских игр в 8-метровом классе (1932).
  (1921—1991) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1960—1978), министр транспорта (1966—1972).
  (род. 1957) — австралийский юрист и спортивный функционер, президент клуба по австралийскому футболу «Вестерн Буллдогз» (1989—1996, 2012—2020).
 Гордон, Пол:
  — американский композитор, лауреат калифорнийской премии «Овация» (2010), номинант на премию «Тони» за музыкальное сопровождение к мюзиклу (2001).
  (род. 1990) — ирландский хёрлер, игрок чемпионата Ирландии в составе команды графства Голуэй.
  (1945—2009) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уоррингтон» (1974).

 Р 
  (в замужестве — Беллингэм; род. 1978) — новозеландская бадминтонистка, серебряная медалистка чемпионата Океании в одиночном разряде (2002, 2004) и женских парах (2006).
  (род. 1991) — ямайский и британский крикетчик, полуфиналист турнира T20 Blast в составе команды графства Уорикшир (2015).
  (род. 1976) — канадский хоккеист.
  (род. 1956) — американский композитор, лауреат премии Ричарда Роджерса за мюзикл Американской академии искусств и литературы (1999).
  (род. 1994) — ямайский футболист, игрок клубов чемпионата Вьетнама.
 Гордон, Ричард:
 Гордон, Ричард Фрэнсис (1929—2017) — американский астронавт, один из 24 человек, летавших к Луне.
  (1945—2012) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1945—2023) — филиппинский юрист и политик, глава Администрации агломерации бухты Субик (1992—1998), министр туризма (2001—2004), председатель Филиппинского Красного креста (с 2004), член Сената (2004—2010 и с 2016).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс».
  (род. 1976) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Ванкувер Кэнакс».
 Гордон, Роберт:
  (1696—1772) — шотландский землевладелец и политик, член Палаты общин Великобритании (1715—1722).
  (1786—1853) — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1841), член Эдинбургского королевского общества (с 1827).
  (1786—1864) — британский политик, член Палаты общин (1812—1841).
  (1791—1847) — британский дипломат, посол Великобритании в Австрийской империи (1841—1846).
  (1830—1914) — британский гребец и священник, победитель Королевской регаты Хенли в двойках без рулевого (1853).
  (1855—1923) — американский политик, член Палаты представителей (1899—1903).
  (1882—1954) — британский военный лётчик, командующий ВВС Трансиордании (1922—1923).
 Гордон, Роберт (1895—1971) — американский актёр немого кино.
 Гордон, Роберт Аарон (1908—1978) — американский экономист.
  (1920—2001) — американский дипломат, посол США на Маврикии (1980—1983).
  (наст. имя — Гордон Стэнли Бентон; 1921—2017) — британский судовой врач и писатель.
  (род. 1945) — британский гебраист, Королевский профессор иврита Кембриджского университета (1995—2012), член Британской академии (с 2011).
  (род. 1950) — британский военный деятель, командующий 2-й дивизией (1999—2002), губернатор Эдинбургского замка (2000—2002).
  (род. 1952) — британский дипломат, посол Великобритании в Бирме (1995—1999) и Вьетнаме (2003—2007).
 Гордон, Роб (род. 1965) — новозеландский и японский регбист.
  (род. 1966) — британский итальянист, Сереновский профессор итальянского языка Кембриджского университета (с 2012), член Британской академии (с 2015).
  (род. 1968) — игрок в канадский и американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Орландо Предейторс» (1998).
  (род. 1969) — американский автогонщик, победитель гонок «12 часов Себринга» в классе GTO (1990, 1991) и «24 часа Дейтоны» в классах GTO (1990, 1991) и GTS (1992, 1993).
  — депутат Национального Собрания Сент-Китса и Невиса (1952—1957).
  — американский сценарист, лауреат премий «Хьюго» и «Небьюла» за сценарий фильма «В поисках Галактики» (1999).
  — американский документалист и писатель, лауреат премии «Грэмми» за приложение к альбому (2011).
  (1927—2015) — англиканский священник, епископ Портсмута (1975—1984), Ламбета (1984—1991) и Вооружённых сил (1985—1990).
  (1898—1961) — британский паразитолог и энтомолог, обладатель Медали Чалмерса Королевского общества тропической медицины и гигиены (1937).
 Гордон, Рут (1896—1985) — американская актриса.
  (род. 1965) — австралийский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Мельбурн Тайгерс» (1993, 1997).

 С 
  (род. 1959) — американский боксёр, чемпион мира в 1-м тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (1982—1983).
 Гордон, Сайрус (1908—2001) — американский лингвист-семитолог.
 Гордон, Самуил (Шмуэл) Вульфович (1909—1999) — советский писатель (идиш).
  (род. 1963) — ирландский конник, участница Олимпийских игр (1984).
 Гордон, Саша К. (род. 1989) — американская актриса.
 Гордон, Серена (род. 1963) — английская актриса и информатик.
  (род. 1938) — британский патолог, член Королевского общества (с 2007).
  (1917—1975) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1917—2007) — гонконгский финансист, председатель энергетической компании CLP Group (1992—1996), обладатель Большой медали Баугинии (1999).
 Гордон, Скотт:
  (род. 1963) — американский хоккейный вратарь и тренер, участнк Олимпийских игр (1992), главный тренер сборной США на чемпионате мира (2010—2012).
  (род. 1977) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс» (2007).
  (род. 1988) — американский футболист, полуфиналист Открытого кубка США в составе клуба «Чивас США» (2012).
  — американский биолог, президент Университета им. Стивена Остина (с 2019).
 Гордон, Стейси (род. 1982) — канадская волейболистка, чемпионка Пуэрто-Рико в составе клуба «Кагуас» (2011) .
 Гордон, Стивен:
  (1938—1982) — американский киносценарист, кинорежиссёр и продюсер, лауреат премии «Золотой глобус» за музыкальный или комедийный фильм и премии Гильдии сценаристов Америки за комедию (1981).
  (род. 1967) — кайманский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (род. 1967) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер 12» в составе клуба «Чифс».
 Гордон, Стивен Дин (род. 1969) — американский серийный убийца.
 Гордон, Стивен (род. 1986) — британский шахматист, гроссмейстер (2009), чемпион Великобритании по быстрым шахматам (2019).
 Гордон, Стюарт (1947—2020) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Гордон, Сэмюэл:
  (1802—1873) — американский политик, член Палаты представителей (1841—1843, 1845—1847).
  (1861—1940) — американский политик, вице-губернатор штата Миннесота (1911—1913).

 Т 
  (род. 1982) — ямайский и канадский крикетчик, участник Кубка мира в составе сборной Канады (2011).
  (род. 1967) — канадская тхэкводистка, победительница Панамериканского чемпионата в весе до 65 кг (1989).
  (род. 1965) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  — американский автомеханик, главный механик чемпиона NASCAR Cup Series 2018 года Джоуи Логано.
  — новозеландский игрок в регбилиг и тренер, финалист Кубка мира в качестве главного тренера национальной сборной (1988).
 Гордон, Томас:
  (1652—1722) — шотландский юрист, председатель Верховного суда (1709) и генеральный прокурор (1714—1719) провинции Нью-Джерси.
 Гордон, Томас (1658—1741) — русский адмирал, главный командир Кронштадтского порта.
  (ок. 1691—1750) — шотландский писатель.
 Гордон, Томас (1788—1841) — шотландский филэллин и историк, полковник британской и генерал-майор греческой армий.
 Гордон, Томас Эдвард (1832—1914) — британский офицер, дипломат и путешественник.
  (1893—1959) — американский чиновник, член Палаты представителей (1943—1959).
  (род. 1952) — американский чиновник, глава округа Нью-Касл (1997—2005, 2012—2017).
  (род. 1967) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1997) — британский регбист, финалист турнира «Про14» в составе клуба «Глазго Уорриорз» (2019).
  — американский англиканский священник, председательствующий епископ Ортодоксальной англиканской церкви (с 2015).
  (род. 1999) — южноафриканский регбист, игрок высшего дивизиона Кубка Карри в составе клуба «Голден Лайонс».

 У 
  (род. 1967) — американский джазовый тромбонист.
 Гордон, Уильям:
  (ум. 1577) — шотландский аристократ и католический священник, епископ Абердина (1545—1577).
 Гордон, Уильям, лорд Стратнавер (1683—1720) — шотландский дворянин, политик и военный.
  (ум. 1742) — шотландский политик, член Палаты общин Великобритании (1708—1727, 1741—1742).
  (1679—1745) — шотландский землевладелец и политик, член Палаты общин Великобритании (1708—1709).
  (1705—1769) — британский военный моряк, командующий Норской стоянкой (1854—1857).
  (1726—1798) — британский дипломат и политик, посол Великобритании в Священной Римской империи (1764—1765) и Австрийских Нидерландах (1765—1777), член Палаты общин (1777—1783).
  (ок. 1735—1776) — британский политик, член Палаты общин от Рочестера (1768—1771).
  (1736—1816) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1767—1780), командир Королевских фузилёров Северной Великобритании (1803—1816).
  (1744—1823) — британский политик, член Палаты общин от Элгиншира (1779—1784), Инвернессшира (1784—1790) и Хоршема (1792—1796).
  (1763—1802) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1797—1800), генеральный прокурор штата Нью-Гэмпшир (1800—1802).
  (1784—1858) — британский военный моряк и политик, член Палаты общин (1820—1854), Четвёртый морской лорд (1841—1846), командующий Норской стоянкой (1854—1857).
  (1787—1858) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1830—1835).
  (1818—1894) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Челси (1868—1874).
 Гордон, Уильям (1831—1911) — английский прелат Римско-католической церкви, 2-й епископ Лидса.
  (1858—1917) — американский юрист и политик, председатель Палаты представителей штата Мичиган (1895—1898).
  (1862—1942) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1913—1919).
  (1863—1924) — американский военный деятель, глава Пехотной школы Армии США (1920—1923).
  (1864—1922) — индийский солдат, кавалер Креста Виктории (1892).
  (1866—1941) — британский военный деятель, участник Второй англо-бурской войны, кавалер Креста Виктории.
  (1872—1955) — североирландский художник, чьи работы входят в частности в собрание Ольстерского музея.
  (1884—1950) — британский палеонтолог и палеоботаник, лауреат премии Макдугалла Брисбена Эдинбургского королевского общества (1922).
  (1918—1994) — американский англиканский священник, епископ Аляски Епископальной церкви (1948—1974).
  (1918—2010) — американский электротехник, физик и астроном, первый директор обсерватории Аресибо (1960—1965), обладатель Медали Арцтовского Национальной академии наук США (1984).
  (род. 1976) — британский дзюдоист, чемпион Игр Содружества в весе до 90 кг (2002).
 Гордон, Уинтер (Диана) (род. 1985) — американская поп-певица и автор песен.
  (1927—2000) — чилийский военный деятель, член правительственной хунты (1986—1988).
 Гордон, Уолтер:
  (1894—1976) — американский юрист и политик, губернатор Виргинских Островов (1955—1958).
  (1906—1987) — канадский финансист и политик, член Палаты общин (1962—1968), министр финансов (1963—1965).
 Гордон, Уэйн:
  (1954—1983) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (1977).
  (род. 1963) — канадский боксёр, участник Олимпийских игр (1984).
 Гордон, Уэсли:
  (1884—1943) — канадский политик, член Палаты общин (1930—1935), министр имииграции и колонизации (1930—1935) и труда (1932—1935).
  (род. 1994) — американский баскетболист, игрок чемпионатов Греции и Франции.

 Ф 
 Гордон, Фанни (Фаина Квятковская, 1914—1991) — польско-советский композитор, автор предвоенных эстрадных шлягеров и оперетт.
  (1893—1971) — венгерский политик, министр финансов (1945—1946), депутат Национального собрания (1945—1946).
  (род. 1951) — американский политик, мэр Финикса (2004—2012).
  (род. 1953) — британский дипломат, посол Великобритании в Алжире (1996—1999), Кот-д’Ивуаре (2001—2004) и Уганде (2005—2008).
  (1900—1985) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Детройт Кугарс».
  (1905/1916—1992) — британский игрок в бридж, чемпионка мира в командах (1962) и парах (1962, 1974), победительница Международной олимпиады по бриджу (1964).
  (1929—2020) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Аризона (1987—1992).

 Х 
 Гордон, Хава Лейбовна (более известна как Ева Львовна Бройдо; 1876—1941) — российский политический деятель, революционерка, публицист, переводчик, мемуарист.
  — израильский игрок в боулз, бронзовая медалистка чемпионата мира в четвёрках (1981).
  (род. 1954) — ямайский крикетчик, участник вест-индского Кубка Gillette в составе национальной сборной (1975—1976).
  (1886—1961) — канадская художница-абстракционистка, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (род. 1953) — мексиканский писатель и журналист, лауреат Национальной журналистской премии за популяризацию науки и культуры (2013).
 Гордон, Хью:
  (1760—1823) — британский военный деятель, лейтенант-губернатор Джерси (1797—1806).
  (1909—2002) — австралийский ветеринар и паразитолог, президент Австралийской ассоциации ветеринаров (1941—1942) и Австралийского общества паразитологов (1968—1969).

 Ч 
 Гордон, Чарльз:
  (1792—1863) — британский политик, член Палаты общин (1818—1831), лорд-лейтенант графства Абердиншир (1861—1863).
  (1847—1937) — британский аристократ, капитан Корпуса офицеров почётного эскорта (1881).
  (род. 1968) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Би Си Лайонс» (1994).
  (род. 1959) — тринидадский католический священник, архиепископ Порт-оф-Спейна (с 2017).
 Гордон, Чарльз Джордж (1833—1885) — британский генерал.
  (1817—1863) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1859—1863).

 Ш 
  (род. 1986) — ямайская футболистка, участница чемпионата КОНКАКАФ (2014).
  — американский писательница и литературовед, лауреат премии Национального круга книжных критиков за биографическую работу (2015).
  (род. 1980) — израильский баскетболист, участник чемпионата Европы в составе национальной сборной (2001, 2003).
  (1927—2013) — американская писательница, лауреат премии за детскую книгу им. Джейн Аддамс от Международного женского союза за мир и свободу (1988).
  (род. 1945) — американский менеджер по талантам, лауреат премии журнала Classic Rock в категории «VIP» (2013).
  (род. 1998) — британская футболистка, игрок Премьер-лиги Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл».
 Гордон, Шмуэль Лейб (известен под акронимом Шалаг; 1865—1933) — еврейский педагог, поэт, переводчик и исследователь Библии.
 Гордон, Ш’Найа (род. 1997) — американская футболистка.
  (род. 1994) — канадский фехтовальщик, серебряный медалист Панамериканского чемпионата (2015, 2017) и Панамериканских игр (2015, 2019) в фехтовании на саблях в командном разряде, Панамериканского чемпионата в индивидуальном разряде (2018).
  (род. 1990) — американская футболистка, игрок Национальной женской футбольной лиги в составе клуба «Скай Блю».

 Э 
 Гордон, Эдвард:
  (1908—1971) — американский прыгун в длину, олимпийский чемпион (1932).
  (1814—1879) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1867—1876), лорд-адвокат (1867—1868, 1874).
  (1885—1964) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1938—1954).
  — британский игрок в боулз, бронзовый медалист Игр Британского содружества в четвёрках в составе сборной Северной Ирландии (1970).
  (также известен как Мазумбо; 1895—1955) — тринидадский врач, общественный и политический деятель, президент Бермудского промышленного союза (1945—1955), депутат Парламента Бермуд (1946—1948).
 Гордон, Эдди (род. 1983) — американский боец ММА.
  (род. 1921) — американский психолог, член Американской академии искусств и наук (с 2017).
 Гордон, Эзра (1921—2009) — американский архитектор.
  (род. 1953) — американский драматург и театральный актёр, лауреат премии Obie за актёрскую игру (2007).
 Гордон, Эл:
  (1923—2012) — американский телесценарист, лауреат премии «Эмми» за сценарий к комедийному сериалу (1959, 1960).
  (род. 1953) — американский автор комиксов, лауреат премии Айснера за сюжет в отдельном выпуске и серии выпусков (2000).
 Гордон, Элвис (1958—2011) — британский дзюдоист.
 Гордон, Эленор (1933—2014) — британская пловчиха.
 Гордон, Элизабет:
 Гордон, Элизабет (ум. 1439) — шотландская баронесса.
  (род. 1955) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1996—2002).
 Гордон, Элисон:
  (1943—2015) — канадская спортивная журналистка и писательница, лауреат премии Джека Грейни Канадского бейсбольного зала славы (2017).
  (род. 1962) — британский игрок в настольный теннис, чемпионка Англии в одиночном разряде (1984, 1988, 1992, 1996), женских (1984, 1996) и смешанных (1985) парах.
 Гордон, Элмайра Минита (1930—2021) — генерал-губернатор Белиза.
  (род. 2001) — британская крикетчица, участница Кубка по крикету Twenty20 в составе команды графства Суррей (2021).
  (род. 1979) — американская писательница и телепродюсер, лауреат премии «Независимый дух» за лучший дебютный сценарий (2017).
 Гордон, Эндрю:
  — американский телепродюсер и сценарист, номинант на премию «Эмми» за комедийный сериал (1994—1995, 2016—2017)
  (ум. 1806) — британский военный и политический деятель, лейтенант-губернатор Джерси (1797—1806).
  (род. 1951) — британский историк морских войн, обладатель Медали герцога Вестминстерского за военную литературу Королевского объединённого института оборонных исследований (1997).
  (род. 1985) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс».
  — американский японист, лауреат премии Джон Фэйрбэнка Американской исторической ассоциации (1991).
  (род. 1941) — австралийская крикетчица, обладатель 2-го места Кубка мира (1973).
 Гордон, Эннерли (род. 1967) — британская евробит- и евродэнс-певица.
 Гордон, Энтони (род. 2001) — английский футболист.
 Гордон, Эрик:
  (1905—1992) — англиканский священник, епископ Содора и Мэна (1966—1974).
 Гордон, Эрик (род. 1988) — американский баскетболист.
  (род. 1969) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Ньюкасл Найтс».

 Ю 
  (1930—2014) — американский физик, обладатель Медали Эдисона (1984).
  (ур. Хагэсава; род. 1951) — гонконгская бегунья, победительница Гонконгского марафона (1983), марафона Макао (1983, 1985) и Бангкокского марафона (1987—1988).
 Гордон, Юрий Моисеевич (род. 1958) — российский дизайнер, иллюстратор, шрифтовик и гравёр.

 Я 
 

 Составные фамилии 
 Гамильтон-Гордон:
  (1817—1890) — британский военный и политический деятель, командующий Восточным округом Британской армии (1872), член Палаты общин (1875—1885).
  (1859—1939) — британский военный деятель, начальник Олдершотского командования (1914—1916), командующий 9-м корпусом Британской армии (1916—1918).
  (1829—1912) — британский государственный деятель, лейтенант-губернатор колонии Нью-Брансуик (1861—1866), губернатор Тринидада (1866—1870), Британского Маврикия (1871—1874), Фиджи (1875—1880), Новой Зеландии (1880—1882) и Цейлона (1883—1890).
 Гамильтон-Гордон, Джон Кэмпбелл, 1-й маркиз Абердин (1847—1934) — лорд-лейтенант Ирландии (1886, 1905—1915), генерал-губернатор Канады (1893—1898).
 Гамильтон-Гордон, Джордж, 4-й граф Абердин (1784—1860) — министр иностранных дел (1828—1830, 1841—1846) и премьер-министр Великобритании (1852—1855).
  (1816—1864) — британский аристократ и политик, член Палаты общин (1854—1860).
  (род. 1967) — южноафриканский гребец, участник Олимпийских игр (1992).
  (род. 1961) — британский политик, член Палаты общин (1992—1997).
  (1885—1931) — британская путешественница и авиатор, лауреат премии Бака Королевского географического общества за экспедицию в Танганьику (1930).
  (1817—1892) — британский политик, член Палаты обищн (1857—1861).
 Гордон-Гурецкая, Антонина (1914—1993) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.
 
 Гордон-Левитт, Джозеф (род. 1981) — американский киноактёр и режиссёр.
 
  (1863—1949) — британский врач, психиатр и политик, лорд-мэр Нориджа (1914—1915), член Эдинбургского королевского общества (с 1897).
  (род. 1954) — польская фигуристка, чемпионка Польши в танцах на льду (1977).
  (род. 1958) — американский историк и правовед, лауреат Пулитцеровской премии за книгу по истории (2009).
  (в замужестве — Томпсон) — британская велогонщица, чемпионка Великобритании в индивидуальной гонке преследования на 3000 м (1977, 1978).
  (род. 1948) — британский конник, чемпионка мира в индивидуальном и командном зачётах (1970) и олимпийская чемпионка в командном зачёте (1972) по конному троеборью.
  (1881—1956) — британский военный деятель, командующий войсками Великобритании в Египте (1938—1939), начальник Западного командования (1940—1941).
  — американская чиновница, администратор Национального управления ядерной безопасности (2018—2020).
  (1777—1841) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1832—1841).
 Дафф-Гордон:
  (1862—1931) — британский землевладелец и спортивный функционер, известный спасением с тонущего парохода «Титаник» на полупустой шлюпке.
 Дафф-Гордон, Люси (в девичестве Сазерленд; 1863—1935) — британский модельер.
  (1749—1806) — британский политик, член Палаты общин (1802—1803).
  (род. 1949) — канадский политик, член Палаты общин (2008—2015).
  (род. 1957) — израильский дипломат, посол Израиля в Румынии (2003—2007), Мексике (2010—2015) и Испании (с 2019).
 Тейлор-Гордон, Ханна (род. 1987) — британская актриса и кастинг-директор.
  (1935—2002) — британский политик, член Палаты общин (1958—1974).
  (1883—1940) — британский чайный плантатор, депутат 1-го созыва Государственного совета Цейлона (1931—1935).
  (род. 1962) — американский химик, член Королевского общества Великобритании (с 2019), обладатель Медали Шрёдингера Всемирной ассоциации химиков-теоретиков и специалистов по вычислительной химии (2020).
  (1857—1913) — британский политик и дипломат, член Палаты общин (1900—1907).

 Персонажи 
 Джеймс Гордон — комиссар полиции, персонаж серии произведений о Бэтмене.
 Джон Гордон'' — главный персонаж цикла фантастических произведений американского писателя Эдмонда Гамильтона.
 Мелинда Гордон — персонаж американского фантастического телесериала «Говорящая с призраками».
 Флэш Гордон — персонаж одноимённого научно-фантастического комикса.

Топоним 
Австралия
 Гордон — река в Тасмании.
 Гордон — водохранилище, созданное на реке Гордон.
 Плотина Гордон — расположена на реке Гордон в штате Тасмания, Австралия.
  — река в Западной Австралии.
  — небольшой городок в штате Виктория, Австралия.
США
 Гордон — вулкан на Аляске.
 Гордон — округ в Джорджии.
 Гордон — тауншип в Миннесоте.

Прочие страны
 Гордон — остров Чили.
 Гордон — ураган, прошедший в 2006 году по территории Азорских островов, Испании, Ирландии и Великобритании.

Составные топонимы
 Ла-Пола-де-Гордон — муниципалитет в Испании.
 Гордонвилл — ряд населённых пунктов.
 Гордонсвилл — ряд населённых пунктов.

Кинопродукция и телепередачи 
 «Гордон» — научно-популярная телепередача на канале НТВ.
 «В гостях у Дмитрия Гордона» — авторская программа Дмитрия Гордона на украинском телевидении.
 «Гордон Кихот» — российское телешоу, выходившее на Первом канале.
 «Гражданин Гордон» — общественно-политическое ток-шоу, выходившее на Первом канале с 29 января по 26 июня 2012 года.
 «Флэш Гордон» — фантастический фильм 1980 года.
 «Флэш Гордон» — киносериал 1936 года.
 «Флэш Гордон» — американский фантастический телесериал основанный на одноимённом комиксе и других адаптаций комикса.

Прочее 
 Интернет-издание «ГОРДОН»
 Бульвар Гордона — всеукраинская еженедельная газета.
 Рефлекс Гордона — патологический стопный разгибательный рефлекс, проявляющийся при сдавлении икроножных мышц.
 «Девочка, которая любила Тома Гордона» — роман Стивена Кинга.
 «Гражданин: полужизнь и смерть Гордона Фромана» — юмористический веб-комикс, пародирующий компьютерную игру Half-Life 2.
 «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» — единственный оконченный роман Эдгара По.

См. также 
 Гордоново — деревня в Орловской области России.
 Гордония — сионистское молодёжное движение, руководствовавшееся идеями Аарона Давида Гордона и названное в его честь.
 Гордона — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Сондрио.
 Гордоновские конференции — международные научно-практические конференции, организованные одноимённой некоммерческой организацией.
 Бунт лорда Гордона — антикатолические массовые беспорядки в Лондоне 2—7 июня 1780 года.
 Уравнение Клейна — Гордона — релятивистская версия уравнения Шрёдингера.
 Gordon’s — английский джин.
 Стояк Гордон — американский кинофильм.

Примечания